Medeu (Kazachs: Медеу; of Medeo, van Russisch: Медеу спортивный комплекс, Medeu sportivnyj kompleks) is een beroemde schaatsbaan in Kazachstan, in de bergen 17 kilometer ten zuiden van de stad Almaty. De baan ligt op 1.691 meter hoogte, waarmee het een van de hoogste schaatsbanen ter wereld is.

Geschiedenis 
Door de bijzondere ligging in de vallei Medeu kan er onder bepaalde omstandigheden rugwind gedurende de gehele ronde optreden. Van 1951 tot de komst van binnenbanen midden jaren tachtig was het dan ook de snelste wedstrijdbaan ter wereld en werden er vele wereldrecords geschaatst. Na de onafhankelijkheid van Kazachstan in 1991 werd het te duur bevonden om de baan als internationale wedstrijdbaan in stand te houden en het verval zette in. Begin 21e eeuw is de baan gerenoveerd, maar desondanks werd de baan lange tijd niet meer voor internationale schaatswedstrijden gebruikt. Als recreatieve baan is Medeu wel geliefd bij de inwoners van Alma-Ata en omgeving. Ook wordt de baan gebruikt voor nationale schaatswedstrijden.

In 2014 werd er met de Wereld Universiteitskampioenschappen schaatsen 2014 weer eens een internationale wedstrijd gereden en in 2017 vond de Winteruniversiade plaats in Alma-Ata.

Bandy en de Aziatische Winterspelen 
Hoewel er met het oog op de organisatie van Aziatische Winterspelen 2011 en de - afgewezen - kandidatuur van de stad voor de Olympische Winterspelen van 2014 plannen waren voor een gloednieuw schaatscentrum met binnenbaan en vijfsterrenhotel in de buurt van de huidige ijsbaan is toch gekozen om een ijsbaan, in de vorm van Sportpaleis Alau, te bouwen in de hoofdstad Nur-Sultan voor het schaatsen op de Aziatische Winterspelen 2011. Op de Aziatische Winterspelen werd Medeu wel gebruikt voor het bandy. Bandyclub Dynamo Alma-Ata won de Sovjetkampioenschappen in 1977 en 1990.

Grote kampioenschappen 

 Schaatsen
 1974 - EK allround vrouwen
 1984 - EK allround vrouwen
 1988 - WK allround mannen
 2014 - WK voor studenten
 2017 - Winter Universiade
 Bandy
 2011 - Aziatische Winterspelen
 2012 - Wereldkampioenschap

Wereldrecords

Oude Medeo

Wereldrecords

Externe links 
  Complex Medeo Alma-Ata-Medeo speedskatingnews.info
  Oude Medeo Alma-Ata-Medeo speedskatingnews.info

Medeo
Hooglandbaan
Sport in Almaty
Almaty
Bandybaan